Perrysburg puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Perrysburg, pueblo en el Estado de Nueva York;
Perrysburg, villa en el Estado de Nueva York;
Perrysburg, ciudad en Ohio;
Municipio de Perrysburg, en Ohio.